Тамати:

 Тамати — железнодорожная станция на линиях Яманотэ и Кэйхин-Тохоку, Токио.
 Тамати Вака Нене (1785—1871) — рангатира (вождь) маори.